Офтальмокоагулятор лазерний СМ-2000 () — медичний апарат (ТУ  У 14220751.007-2000) на базі потужного напівпровідникового інфрачервоного GaAlAs-лазера.

Загальна інформація 

Офтальмокоагулятор лазерний СМ-2000 ТУ  У 14220751.007-2000 — медичний апарат на базі потужного напівпровідникового інфрачервоного GaAlAs-лазера. Виробник — ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв» (1999 р.). Медичний співвиконавець — Інститут очних хвороб та тканинної терапії імені академіка Володимира Філатова (м. Одеса), науковий керівник — доктор медичних наук професор Лінник Леонід Андрійович, кандидат медичних наук ст. наук. співр. Чечин Петро Павлович.

Використовується при лікуванні очних хвороб: периферична дегенерація сітківки, відшарування сітківки, макулярні розриви, діабетична початкова та проліферична ретинопатія, ретиноваскуліти, нейроретинопатія та ретиніти різної етіології.

Див. також 
 Лазерний офтальмологічний мікрохірургічний апарат СМ-2001
 ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв»

Література та посилання 
 Про державну реєстрацію виробів медичного призначення.. Міністерство охорони здоров'я України. Державна служба лікарських засобів. Наказ № 232 від 27.08.2004
 Фросевич. Леонід ."Силиконовый" Нежин / Украина / Держава / Газета 2000.ua. № 40 (528) 8 — 14 октября 2010 г.
 Рудик І. На рівні світових аналогів / Ніжинський вісник. — № 20 (208) від 21.05.1999 р.
 Макаренко Л. Матимемо першу в області клініку / Ніжинський вісник. від 22.11.2002 р.
 Сидоров В. І. Зваблення скіфа. Етюди / Черкаси: Вертикаль. Видавець Кандич С. Г.  2016. — 316 с.

Медичне обладнання
Офтальмологічне обладнання
Лазерна техніка